Флаг муниципального образования сельское поселение «Село Кременское» муниципального района «Медынский район» Калужской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 22 июля 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6333.

Описание 
«Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с белой горизонтальной полосой (габаритной шириной в 1/4 ширины полотнища) с верхним стеннозубчатым краем и нижним — волнистым, отстоящей от верхнего края на 4/9; над полосой изображена жёлтая открытая корона, под полосой — жёлтый восточный меч остриём к свободному краю и между короной и мечом, поверх полосы — жёлтый же прямой меч остриём вниз».

Обоснование символики 
Флаг сельского поселения разработан на основе герба сельского поселения.

Современное сельское поселение «Село Кременское» имеет многовековую историю. Впервые город, называвшийся в то время Кременец, упоминается в летописях в 1480 году, при великом князе Иване III. В изданной в 1912 году книге исследователя Д. И. Малинина «Опыт исторического путеводителя по Калуге и главнейшим центрам губернии» о Кременском писалось: «В 15 вёрстах от Медыни на реке Луже находится село Кременское, замечательное по древнему городищу и по связанным с ним историческим воспоминаниям. Здесь был город Кременец, от которого остались следы многих церквей, нескольких кладбищ и остатки крепости. Здесь была главная квартира Иоанна III в 1481 г…» Именно здесь в Кременце находилась главная ставка великого князя Ивана III во время знаменитого стояния на реке Угре. С этим событием связаны отказ в выплате дани Орде и окончание монголо-татарского ига.

Композиция флага аллегорически отражает это знаменательное событие.

Жёлтая (золотая) древняя корона подчёркивает особую роль и значимость великого князя московского Ивана III, в правление которого произошло объединение значительной части русских земель вокруг Москвы.

Белая полоса, верхняя граница которой в виде крепостной стены, а нижняя — волнистая — аллегорический образ реки Угры долгое время бывшей, пограничной между различными этноплеменными и политическими образованиями. Из-за своего оборонительного значения река даже получила название «Пояс Богородицы». Два меча — восточный обращённый влево и, занесённый над ним, русский дополняют символику пояса, подчёркивая значимость в русской истории стояния на реке Угре.

Красный цвет — символ мужества, силы, доблести, труда, красоты.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения, интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты и совершенства, мира и взаимопонимания.

Примечания

См. также 
 Герб села Кременское